Giallo (italienisch „gelb“, im übertragenen Sinne „Krimi“) steht für:
 Giallo, italienisches Subgenre des Thrillers
 Giallo (1933), italienischer Spielfilm von Mario Camerini
 Giallo (2009), italienischer Spielfilm von Dario Argento

Siehe auch: